Wandelroute E4
 E4 (televisiezender)
 Europese weg 4
 E4 (computerspel)